Arib bzw. ARIB steht für:

 Arib, ein Ort in Algerien
 Arib (Name), ein weiblicher und männlicher Vorname und Familienname, bekannte Namensträger siehe dort
 ARIB, Association of Radio Industries and Businesses, japanische Rundfunk-Standardisierungsorganisation